Феликс Пак:
* Пак, Феликс Горгинович (род. 1969) — сёрфер, виндсёрфер и преподаватель йоги.
 Пак, Феликс Фёдорович (род. 1954) — советский боксёр.